Torell är ett efternamn som bland annat burits av,

Knut Torell, svensk gymnast. 
Lena Treschow Torell, svensk professor i fysik. 
Linus Torell, svensk TV- och filmregissör samt producent.
Lisa Torell, svensk konstnär.
Otto Torell, svensk geolog, zoolog och polarfarare.
Torbjörn Torell, svensk företagsledare. 
Ulf Torell, svensk historiker, lärare och författare.

Se även
Thorell